Krivače est un toponyme qui peut désigner :
Krivače, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Krivače, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Han Pijesak et dans la République serbe de Bosnie.